Xuân Phú (Phú Yên)
 Xuân Phú (Đắk Lắk)
 Xuân Phú (Đồng Nai)
 Xuân Phú (Nam Định)
 Xuân Phú (Thừa Thiên-Huế)
 Xuân Phú (Hanoi)
 Xuân Phú (Bắc Giang)
 Xuân Phú (Thọ Xuân, Thanh Hóa)
 Xuân Phú (Quan Hóa, Thanh Hóa)